David Bannerman ist der Name folgender Personen:

* David Armitage Bannerman (1886–1979), britischer Ornithologe
 David Campbell Bannerman (* 1960), britischer Politiker (Conservative Party)